Il doppio maschile  del torneo di tennis Sydney International 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Patrick Galbraith e Paul Haarhuis 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (campioni)
 Patrick Galbraith /  Paul Haarhuis (finale)

 Assente
 Joshua Eagle /  Jim Grabb (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 1999
ATP Tour 1999